«Dois Garotos» es un sencillo de la cantante y drag queen brasileña Pabllo Vittar con participacione del cantante americano Lil Nas X. Fue lanzado el 10 de enero de 2020 como el tercer sencillo de su tercer EP de estudio, 111 (2019), a través de BTM Produções Artísticas.

Video Visualizer
El visualizer de "Dois Garotos" se estrenó el 10 de enero de 2020. El trabajo audiovisual presenta a los cantantes, Pabllo Vittar y Lil Nas X, en escenarios oscuros y alejados de ellos, con el fin de transmitir la idea del tema de la canción, inseguridad de un joven al que le revelaron su sexualidad a sus familiares.

Referencias
 
 
Canciones de 2020
Sencillos de 2020
Canciones en portugués
Canciones con temática LGBT